Муслин:

Персоналии 
 Муслин, Евгений Салимович (род. 1930) — советский писатель-фантаст и журналист.
 Муслин, Славолюб (род. 1953) — сербский футболист и тренер.

Другое 
 Муслин — хлопчатобумажная или шелковая ткань полотняного переплетения.
 Муслин — соус французской кухни.